In Germania:
Gundelfingen an der Donau  – un comune del circondario di Dillingen in Baviera
Gundelfingen (Baden-Württemberg)  – un comune del circondario Brisgovia-Alta Foresta Nera nel Baden-Württemberg